Fraser Stoddart, Brits scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Paul Stoddart, Australisch zakenman en miljonair